Linacre ist der Familienname folgender Personen:

 Gordon Linacre (1920–2015), britischer Zeitungsmanager
 Thomas Linacre (auch: Lynaker; 1460–1524), englischer Arzt, Mathematiker und Gelehrter